«In the Heat of the Night» puede referirse a:

Literatura y adaptaciones 
 In the Heat of the Night (1965), novela de John Ball.
 In the Heat of the Night (1967), película, basada en la novela de John Ball.
 In the Heat of the Night (1988–1995), serie de televisión, basada en la película.

Música 
Álbumes
 In the Heat of the Night (1979), álbum de Pat Benatar.
 In the Heat of the Night (1982), álbum de Imagination.
 In the Heat of the Night (1984), álbum de Jeff Lorber.
Canciones
 In the Heat of the Night (1967), canción de Ray Charles.
 In the Heat of the Night (1982), canción de Imagination.
 In the Heat of the Night (1985), canción de Sandra.